Die Gambrinus Liga 2002/03 war die zehnte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 24. Juli 2002 bis 31. Mai 2003 mit einer Winterpause vom 19. November 2002 bis 14. Februar 2003 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander.

Zwei Spieltage vor Saisonende sicherte sich Sparta Prag zum achten Mal den Meistertitel.
Zusammen mit dem Zweitplatzierten Slavia Prag qualifizierten sie sich für die Champions League. Pokalsieger FK Teplice und FK Viktoria Žižkov spielten im UEFA-Pokal. Slovan Liberec, 1. FC Brünn und 1. FC SYNOT starteten im UI-Cup.

Bohemians Prag 1905 und FC Hradec Králové stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

 Zu den 48 Torschützen von Sparta kommt noch die 3:0 Spielwertung hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03